McKinnon (Wyoming), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Wyoming.
 Gary McKinnon (1966, Glasgow), furoner escocès.
 Angus Young o Angus McKinnon Young (1955, Glasgow), guitarrista i compositor de música rock.
 Donald Charles McKinnon (1939, Londres), diplomàtic i polític neozelandès.